Родіон Миколайович Гончар ( 4 лютого 2002) — український футболіст, захисник «Миколаєва».

Життєпис 
Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2020 року в складі «Миколаєва», до складу якого в другій половині сезону 2019/20 двічі потрапляв до заявки на матчі Першої ліги, але жодного разу на полі так і не з'явився. У дорослому футболі дебютував 11 серпня 2020 року в складі першої команди «корабелів» в переможному (4:0) домашньому поєдинку 30-го туру групи «Б» Першої ліги України проти «Черкащини». Родіон вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Владислава Ляшевського. 10 жовтня 2020 року в програному (0:2) виїзному поєдинку 6-го туру групи «Б» Другої ліги України проти «Черкащини» відзначився автоголом у складі «Миколаєва-2».

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 Профіль гравця  на сайті footballdatabase.eu
 Профіль гравця  на офіційному сайті МФК «Миколаїв» 

Українські футболісти
Футболісти «Миколаєва»